Satwant Singh est le nom de :
 Satwant Singh, un pilote de rallye zambien.
 , un des assassins d'Indira Gandhi.